The Anchorage bezeichnet mehrere gleichnamige Gebäude:

In Schottland:
 The Anchorage (Fife)

Im NRHP gelistete, Objekte:
 The Anchorage (Anchorage), Kentucky, ID-Nr. 80001555
 The Anchorage (Beaufort), South Carolina, ID-Nr. 71000743
 The Anchorage (Charlottesville), Virginia, ID-Nr. 01000688
 The Anchorage (Easton), Maryland, ID-Nr. 74000968
 The Anchorage (Kilmarnock), Virginia, ID-Nr. 95000245
 The Anchorage (Montclair), New Jersey, ID-Nr. 86003061

Sonstiges:
 The Anchorage (Film), Regisseur: Anders Edström, Produzent: C. W. Winter